La batalla de Dirraquio puede referirse a alguno de los siguientes conflictos:

 Batalla de Dirraquio.— Una batalla de la segunda guerra civil de la República romana.
 Batalla de Dirraquio (1018).— Una de las batallas de lasguerras búlgaro-bizantinas.
 Batalla de Dirraquio (1081).— Una batalla del Imperio bizantino con el ducado de Apulia y Calabria.